Dion (lateinisch: Dio) ist ein ursprünglich griechischer Personen- (Δίων) oder Ortsname (), der auch in neuerer Zeit Verwendung findet. Er steht für:

Personen der Antike:
 Dion von Syrakus (409–354 v. Chr.), Politiker am Hof von Syrakus
 Dion von Alexandria (um 90 v. Chr.), alexandrinischer Philosoph
 Dion Chrysostomos (auch Dion von Prusa; nach 40–vor 120), griechischer Redner und Schriftsteller
 Dion von Neapel, Mathematiker aus Neapel

Personen der Neuzeit:
Vornamen
 Dion Beljo (* 2002), kroatischer Fußballspieler
 Dion Cools (* 1996), malaysisch-belgischer Fußballspieler
 Dion DiMucci (* 1939), US-amerikanischer Sänger
 Dion Lopy (* 2002), senegalesischer Fußballspieler
 Dion Parson (* 1967), US-amerikanischer Jazzmusiker

Familiennamen
 Céline Dion (* 1968), kanadische Sängerin
 Cyril Dion (* 1978), französischer Schriftsteller, Regisseur, Dichter und Aktivist
 Emanuel Dion (* 1949), deutscher Bildhauer, Maler und autarker Künstler
 Hector Dion, US-amerikanischer Theater- und Stummfilmschauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Joel Dion-Poitras (* 1987), kanadischer Radrennfahrer
 Mark Dion (* 1961), US-amerikanischer Künstler
 Pascal Dion (* 1994), kanadischer Shorttracker
 Paul-Eugène Dion (1938–2019), kanadischer Theologe, Alttestamentler, Sprachwissenschaftler und Historiker
 Renaud Dion (* 1978), französischer Radrennfahrer
 Stéphane Dion (* 1955), kanadischer Soziologe und Politiker

Orte:
 Dion (Athos), antike Stadt auf der Athos-Halbinsel
 Dion (Euböa), antike Stadt auf der Insel Euböa
 Dion (Kreta), in der Antike Kap an der Nordküste von Kreta, vielleicht das heutige Kap Korakias
 Dion (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Dion-Olymbos in der griechischen Region Zentralmakedonien
 Dion (Zentralmakedonien) moderner Ort, antike Stadt und religiöses Zentrum in Makedonien (Griechenland)
 Archäologischer Park Dion, Ausgrabungsstätte, religiöses Zentrum der Makedonen
 Archäologisches Museum Dion
 Dion (Palästina), antike Stadt in der Region Palästina
 Dion-Valmont, ehemalige Kommune in Belgien (Provinz Wallonien-Brabant); seit 1977 Ortsteil von Chaumont-Gistoux. Bestand aus Dion-le-Val (Stammsitz der Grafen und Markgrafen de Dion) und Dion-le-Mont.

Sonstiges:
 Dion (Fluss), Fluss in Guinea
 Dion-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Dion and the Belmonts, US-amerikanische Popgruppe
 Dion., in Österreich veraltende Abkürzung für Direktion

Siehe auch:
 Dion (Vorname)
 De Dion
 Dions
 Dione
 Dionne